Biela kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 
1 Bjala, Varna, Obsjtina Bjala,

Italien 
2 Biella, Piemonte, Provincia di Biella,

Polen 
3 Biela (vattendrag i Polen), Lubusz vojvodskap,

Slovakien 
4 Biela (vattendrag i Slovakien), Prešov,

Tjeckien 
5 Biela (vattendrag i Tjeckien), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar